Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Марія Кириленко виграла титул, перемігши у фіналі Саманту Стосур з рахунком 2–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Hansol Korea Open
2008 у південнокорейському спорті